Rezultaty Rajdu Wielkiej Brytanii (63rd Wales Rally of Great Britain), 16 rundy Rajdowych Mistrzostw Świata w 2007 roku, który odbył się w dniach 30 listopada-2 grudnia:

Klasyfikacja ostateczna

Nie ukończyli 
  Gabriel Pozzo – wycofał się (OS6);
  Michał Sołowow – wycofał się (OS6);
  Claudiu David – awaria (OS7);
  Conrad Rautenbach – wypadł z trasy (OS8);
  Andreas Mikkelsen – wypadł z trasy (OS9);
  Stuart Jones – rozbił się (OS12);
  Leszek Kuzaj – nie wystartował 3 dnia (OS13/14);
  Hayden Paddon – nie wystartował 3 dnia (OS13/14);
  Spyros Pavlides – awaria (OS14);
  Jewgienij Wiertunow – awaria (OS14);
  Luís Pérez Companc – wypadł z trasy (OS14/15);
  Patrik Flodin – awaria (OS6);

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Klasyfikacja końcowa sezonu 2007 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Linki zewnętrzne 
 Wyniki rajdu na oficjalnej stronie WRC.com
 Wyniki rajdu na stronie eWRC.com

Wielka Brytania
2007
2007 w Walii